Василий Константинович Авербург (1873—1916) — русский военный  деятель, полковник  (1915). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1891 году  после окончания гимназии  в  Гельсингфорсе вступил в службу вольноопределяющимся Красноярский 95-й пехотный полк. В 1893 году после окончания Алексеевского военного училища произведён в подпоручики и выпущен в 24-ю артиллерийскую бригаду. В 1896 году  произведён в поручики, в 1899 году в штабс-капитаны, в 1905 году в капитаны. С 1904 года участник Русско-японской войны. С 1905 года участник Мукденского сражения, за боевые отличия был награждён орденом Святой Анны IV степени «За храбрость».

С 1911 года после окончания Офицерской артиллерийской школы, подполковник 37-й артиллерийской бригады.
С 1914 года участник Первой мировой войны, командир 1-й батареи 1-го мортирного артиллерийского дивизиона. 4 ноября 1914 года за храбрость награждён Орденом Святого Георгия 4-й степени.

В 1915 году произведён в полковники, состоял в резерве чинов при штабе Минского военного округа. 26 января 1916 года исключён из списков личного состава умершим.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени   (1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (1905)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1907)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1912; Мечи и бант к ордену — ВП 03.06.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 04.11.1914)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 25.12.1915)

Литература 
 
  по военному ведомству//Разведчик №1222, 01.04.1914 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1255, 18.11.1914 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1276, 21.04.1915 г.
  по военному ведомству//Разведчик №1294, 25.08.1915 г.
  по военному ведомству//Русский Инвалид  №8, 1916 г.
 РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26677. Л.33-37 (1914 г.)
 РГВИА: Ф.409. Оп.1. п/с 856 а (1915 г.)

Ссылки 
 

Полковники (Российская империя)
Выпускники Гельсингфорсской гимназии
Выпускники Алексеевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Артиллеристы Первой мировой войны (Россия)